FK Mladost Podgorica () e un club de fotbal profesionist din Podgorica, Muntenegru. Fondat în 1950, el evoluează în Prima Ligă (Muntenegru).

Lotul actual

 (C)

Stafful tehnic
{| class="wikitable"
|-
!Funcție
!Staff
|-
|Antrenor principal||  Nikola Rakojević
|-
|Antrenor secund||  Milovan Minja Prelević
|-
|Antrenor de portari||  Goran Marović
|}

Jucători notabili

 Dejan Savićević
 Stevan Jovetić
 Predrag Mijatović

Cronologie

Iugoslavia 
Perioada Iugoslavă:
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezon
! Nume
! Divizia Iugoslavă
! Poz.
|-
|1954-55
|Mladost Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1955-56
|Mladost Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|6
|-
|1956-57
|Mladost Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|4
|-
|1957-58
|Mladost Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|7
|-
|1958-59
|Mladost Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1959-60
|Mladost Titograd
|bgcolor=grey|3
|16
|-
|1960-61
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1961-62
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1962-63
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|9
|-
|1963-64
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1964-65
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1965-66
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1966-67
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1967-68
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1968-69
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|7
|-
|1969-70
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|7
|-
|1970-71
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|9
|-
|1971-72
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|5
|-
|1972-73
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|8
|-
|1973-74
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|16
|-
|1974-75
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1975-76
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|18
|-
|1976-77
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1977-78
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|3
|-
|1978-79
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1979-80
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|13
|-
|1980-81
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|12
|-
|1981-82
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|14
|-
|1982-83
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|17
|-
|1983-84
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1984-85
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|16
|-
|1985-86
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|3
|-
|1986-87
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1987-88
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|16
|-
|1988-89
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|13
|-
|1989-90
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|17
|-
|1990-91
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1991-92
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|5
|-
|1992-93
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|5
|-
|1993-94
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|4
|-
|1994-95
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1995-96
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|3
|-
|1996-97
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|8
|-
|1997-98
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|14
|-
|1998-99
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1999-00
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|11
|-
|2000-01
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|4
|-
|2001-02
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|4
|}

Muntenegru

Rezultate europene

Legături externe
 FK Mladost profile on Montenegrin FA official website
 Profile by Weltfussballarchiv 
 Club blog

m
m